Havana - capital de Cuba.
 Cidade de Havana (província) - província de Cuba.